Буре може да се односи на:

 Бачва, посуда за чување течности
 Буре (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Буре (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона

Види још 
 Бир (Меза) ()